Qeschm steht für:

 Qeschm, Insel in der Straße von Hormus
 Qeschm (Stadt), Stadt in der Provinz Hormozgan im Iran
 Qeschm (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Hormozgan im Iran